Ла-Рода ():

 Ла-Рода — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете.
 Ла-Рода — испанский футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в Сегунде Б, третьем по силе дивизионе Испании.
  — населённый пункт в испанской провинции Астурия, входит в состав муниципалитета Тапиа-де-Касарьего.